Judas — седьмой студийный альбом немецкой группы Lord Of The Lost, выпущенный 2 июля 2021 года на звукозаписывающем лейбле Napalm Records.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен из альбома «Judas»

Альбомы Lord Of The Lost
Альбомы на английском языке